Pedigree: elenco degli antenati di un animale, preposto a garanzia della purezza di una determinata razza
 Pedigree: mossa finale di wrestling, variante della facebuster, usata dal wrestler Triple H
 Pedigree: titolo di un romanzo di Georges Simenon